«Party Hard» — песня британской рок-группы Pulp. Она вышла 7 сентября 1998 на четвёртом и последнем сингле с альбома This Is Hardcore. Сингл достиг 29-й строки в британском чарте синглов.

Би-сайд «We Are the Boyz» использован в фильме 1998 года «Бархатная золотая жила».

Списки песен 
CD1:
 «Party Hard» — 3:56
 «We Are the Boyz» — 3:14
 «The Fear» (The Complete and Utter Breakdown Version) — 7:11

CD2:
 «Party Hard» — 3:56
 «Party Hard» (Michel Lombert’s Stretch 'n' Verns Mix) — 8:23
 «Party Hard» (All Seeing I's I Hardly Party Mix) — 7:40

Кассета:
 «Party Hard» — 3:56
 «Party Hard» (Michel Lombert’s Stretch 'n' Verns Mix) — 8:23

Ссылки 
 Party Hard on PulpWiki

Синглы Pulp
Синглы 1998 года
Песни Pulp